YRF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cartwright (Terranova e Labrador) (Canada)